Pobrđe est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Pobrđe, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Pobrđe, un quartier de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie.
au Monténégro
Pobrđe, un village situé dans la municipalité de Kotor ;
en Serbie
Pobrđe, une localité située sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Pobrđe, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
Pobërgjë/Pobrđe, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Deçan/Dečani, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).